Суббочево — название нескольких населённых пунктов:
 Суббочево — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Суббочево — деревня в Сухиничском районе Калужской области.